Лора́н Робе́р Блан (, ; ) — французский футболист; тренер. Главный тренер клуба «Олимпик Лион».

Игровая карьера

Клубная 
Начинал карьеру в «Монпелье», где выступал на позиции полузащитника. Был одним из бомбардиров клуба. Вместе с командой поднялся из 1-й лиги в высшую (в 1987) и завоевал Кубок Франции (1990).

В 1991 перешёл в «Наполи», в котором отыграл 31 игру и забил 6 голов. Из команды ушёл по окончании сезона, объяснив свой поступок желанием играть за сборную.

В 1995/96 играл за «Осер», с которым стал чемпионом Франции. Следующий сезон начал в «Барселоне», вместе с которой выиграл Кубок кубков.

Международная 
В сборной дебютировал в феврале 1989. После поражения на «Парк де Пренс» в 1993 от сборной Израиля некоторое время пребывал в прострации. Силы и веру в себя Блану вернул новый тренер сборной Эме Жаке.

После победы на ЧМ-98 на некоторое время прекращал выступления за сборную. Однако новый тренер французов, Роже Лемерр, нашёл подход к Блану и уговорил его продолжить играть за национальную команду.

За сборную Франции Лоран Блан провёл 97 матчей, в которых забил 16 мячей, что не свойственно для защитника. Играл в составе сборной на чемпионате Европы 1992, становился полуфиналистом на чемпионате Европы 1996, победителем чемпионата мира 1998 и чемпионата Европы 2000.

Лоран Блан является автором первого «золотого гола» в истории чемпионатов мира по футболу в ворота сборной Парагвая в 1/8 финала ЧМ-1998 во Франции (матч закончился со счётом 1:0). Блан также вошёл в историю тем, что пропустил финальный матч ЧМ-98 из-за несправедливого удаления в полуфинале против сборной Хорватии, когда защитник хорватов Славен Билич симулировал удар со стороны Блана локтем в лицо. Считался одним из самых выдающихся центральных защитников мира.

Тренерская карьера 
С 8 июня 2007 года по 25 мая 2010 года являлся главным тренером команды «Бордо». Под его руководством клуб впервые за десять лет стал чемпионом Франции.

2 июля 2010 года Блан был назначен главным тренером сборной Франции, с которой подписал контракт на 2 года. Под его руководством французы успешно прошли квалификацию к Евро-2012, где «трёхцветные» сумели выйти в четвертьфинал, уступив там действующим чемпионам и будущим победителям турнира испанцам. После окончания чемпионата Блан принял решение покинуть сборную.

С 1 июля 2013 года — главный тренер «Пари Сен-Жермен». В первом же матче под руководством Блана парижский клуб выиграл Суперкубок Франции. Уже с первой попытки Блану удалось выиграть Кубок лиги и чемпионат, 8 мая пресс-служба парижского клуба объявила о продлении контракта с тренером до июля 2016 года. Следующий сезон для ПСЖ получился весьма удачным: команда сумела выиграть все четыре национальных трофея (чемпионат, Кубок, Кубок лиги, Суперкубок), а в Лиге чемпионов дошла до четвертьфинала, где уступила будущему победителю «Барселоне». В 2016 году Блан продлил контракт с ПСЖ до 20 июня 2020 года, но, не достигнув результатов в Лиге чемпионов, 27 июня 2016 года руководство команды расторгло контракт с Лораном.

9 октября 2022 года после отставки Петера Боса возглавил «Лион». Контракт расчитан до 2024 года. 16 октября в первой официальной игре под руководством Блана команда уступила на выезде «Ренну» в матче чемпионата Франции.

Достижения

Как игрок 
«Монпелье»
 Победитель Лиги 2: 1986/87
 Обладатель Кубка Франции: 1989/90

«Осер»
 Чемпион Франции: 1995/96
 Обладатель Кубка Франции: 1995/96

«Барселона»
 Обладатель Суперкубка Испании: 1996
 Обладатель Кубка Испании: 1996/97
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1996/97

«Манчестер Юнайтед»
 Чемпион Англии: 2002/03

Сборная Франции
 Чемпион мира: 1998
 Чемпион Европы: 2000

Как тренер 
«Бордо»
 Чемпион Франции: 2008/09
 Обладатель Кубка французской лиги: 2008/09
 Обладатель Суперкубка Франции (2): 2008, 2009

«Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции (3): 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Франции (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка французской лиги (3): 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Суперкубка Франции (3): 2013, 2014, 2015

Статистика выступлений

Тренерская статистика 

Данные на 8 февраля 2023 года

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры сборной Франции по футболу
Тренеры ФК «Бордо»
Тренеры ФК «Пари Сен-Жермен»
Тренеры ФК «Эр-Райян»
Тренеры ФК «Олимпик Лион»